«Ритуал» () — телевизионный фильм Ингмара Бергмана 1969 года.

Сюжет 
Странная история о трёх странствующих артистах-невротиках, вызванных на допрос по поводу провокационной сцены из их спектакля. Попутно выясняются некоторые подробности их личной жизни, а также жизни следователя, полные неизъяснимых страданий и страхов.

В ролях 
 Ингрид Тулин — Теа
 Гуннар Бьёрнстранд — Ханс Винкельман
 Андерс Эк — Себастьян Фишер
 Эрик Хелл — судья Абрахамсон
 Ингмар Бергман — священник

Ссылки 
  
  

Фильмы Швеции 1969 года
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы Швеции
Телефильмы 1969 года
Фильмы-драмы Швеции